Soy Luna Live Europe Tour 2018 (The Show of Your Favourite Disney Channel Series) é a segunda parte da turnê Soy Luna en concierto da telenovela argentina Soy Luna, produzida pelo Disney Channel. A turnê foi criada após o grande sucesso da primeira parte dos shows, que percorreram países da América Latina. O elenco vai percorrer somente a Europa na segunda parte da turnê. O tour começou na Espanha, no dia 5 de janeiro de 2018.

Antecedentes 
O espetáculo foi anunciado pela primeira vez por Karol Sevilla no programa da Susana Giménez no canal Telefe na Argentina..

A turnê latina percorreu 11 países e 20 cidades da América Latina, e fez 44 shows entre 24 de março e 30 de setembro de 2017. Pouco tempo depois da turnê ser finalizada, foi anunciado que Soy Luna en concierto teria uma segunda parte, para percorrer a Europa. Todos os shows foram anunciados em 2017, para acontecerem em 2018.

Diferente da primeira parte, os shows pela Europa não vão contar com Agustín Bernasconi (Gastón), Carolina Kopelioff (Nina) e Katja Martínez (Jazmín), e assim como em Soy Luna en concierto, sem Lionel Ferro (Nico) no elenco.

Elenco 
Principal
 Karol Sevilla como Luna Valente
 Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano
 Valentina Zenere como Ámbar Smith
 Michael Ronda como Simón Álvarez
 Malena Ratner como Delfina "Delfi" Alzamendi
 Chiara Parravicini como Yamila "Yam" Sánchez
 Ana Jara como Jimena "Jim" Medina Jorge López como Ramiro Ponce Gastón Vietto como Pedro Arias''

Set list

Datas

Ligações externas 
 

Turnês musicais de 2018
Soy Luna